Тази страница описва квалификационната фаза на Европейското първенство по футбол 2008.

Разпределение на отборите по урни 
Петдесетте отбора, които участват в тези квалификации, са разпределени в седем урни. Процедурата на жребия се състои в това, във всяка квалификационна група да попадне по един отбор от всяка урна, с изключение на група A, където са предвидени два отбора от седма урна. За да се определи в коя урна да бъде поставен даден отбор, са използвани коефициентите на националните тимове от Европа, които са изчислени според резултатите им от квалификационните цикли на предишните две големи първенства – Европейското през 2004 и Световното през 2006 г. Коефициентът на даден отбор представлява частното от общия брой спечелени точки и общия брой изиграни мачове по време на разглежданите квалификационни турнири. Баражите не са взети предвид. Тимовете с най-висок коефициент са поставени в първа урна, а тези с най-нисък – в седма.

Бележки относно разпределянето по урни:
 Отборът на Гърция е поставен на първо място в първа урна като действащ европейски шампион.
 Отборът на Португалия се класира автоматично на Евро 2004 като домакин и затова са използвани само резултатите му от квалификациите за Световното първенство през 2006 г.
 Отборът на Германия се класира автоматично на Световното първенство през 2006 г. като домакин и затова са използвани резултатите му от квалификациите за Световното първенство през 2002 г.
 Отборът на Казахстан никога преди това не е играл квалификации за Европейско първенство по футбол и затова са използвани само резултатите му от квалификациите за Световното първенство през 2006 г.

Класиране на отбори с равен брой точки 
При равенство на точковия актив на два или повече отбора от една квалификационна група са приложени следните критерии, за да се определи тяхното класиране:
 Повече спечелени точки от директните мачове между разглежданите отбори;
 По-добра голова разлика от директните мачове между разглежданите отбори;
 Повече отбелязани голове в директните мачове между разглежданите отбори;
 Повече отбелязани голове като гост в директните мачове между разглежданите отбори.
 Ако след прилагането на критерии от 1. до 4. все още има два или повече отбора с равни показатели, същите критерии се прилагат отново за тези тимове. Ако и това не доведе до резултат, се прилагат критерии 6. и 7.
 Резултати от всички мачове в групата:
 По-добра голова разлика;
 Повече отбелязани голове;
 Повече отбелязани голове като гост;
 Показател за феърплей.
 Теглене на жребий.

Преглед на квалификациите 
Долната таблица представя всички седем групи. Отборите са подредени според урната, от която са изтеглени. Жребият за квалификационните групи се състои на 27 януари 2006 г. в Монтрьо, Швейцария.

Квалификационни групи 
Квалификациите започнаха през август 2006 г. В тях не участват отборите на  и , които се класират автоматично като домакини на първенството.

Шест от групите се състоят от по седем отбора, а една – от осем. Промяната в сравнение с предишните квалификационни турнири, организирани от УЕФА, се състои в това, че не се играят баражи. Тимовете, които завършат на първо или второ място в своята група, намират място на първенството.

Отборът на Сърбия заема мястото в група A, което е отредено за  преди разпадането на тази държава.  не участва в тези квалификации.

Група A 

Полша и Португалия се класират за първенството.

Група B 

Италия и Франция се класират за първенството.

Група C 

Гърция и Турция се класират за първенството.

Група D 

Чехия и Германия се класират за първенството.

Група E 

Хърватия и Русия се класират за първенството.

Група F 

Испания и Швеция се класират за първенството.

Група G 

Румъния и Холандия се класират за първенството.

Класирали се отбори 

1 като Чехословакия
2 като ФРГ
3 като СССР
4 като ОНД

Голмайстори 
В долната таблица са изредени имената на всички футболисти, които отбелязват 6 или повече гола в квалификациите за Евро 2008.

Външни препратки 
 Описание на процедурата по провеждане на жребия за квалификационните групи 

Европейско първенство по футбол 2008